Expeditie (van het Latijnse expeditio; "onderneming, veldtocht") kan verwijzen naar:

Expeditie (ontdekkingstocht), een (wetenschappelijke) ontdekkings- of onderzoeksreis die vaak naar vreemde en afgelegen gebieden leidt en daardoor vaak gebonden is aan behoorlijke inspanningen en beperkingen
Expeditie (militaire actie), een militaire verkenningsactie of veldtocht
Expeditie (goederen), het verzenden of bewegen van goederen
Expeditie (logistiek), de ruimte bij logistieke dienstverleners waarin goederen worden geladen en gelost
 een afschrift van een vonnis